Gladys Zender (1939-), mannequin péruvien.
 Hans Zender (1936-2019), compositeur et chef d'orchestre allemand.
 Marc Zender (19?-), anthropologue, épigraphiste et linguiste américain.
 Niklas Zender (1990-), athlète allemand.
 Stuart Zender (1974-), bassiste anglais.